GDA steht für:
 Genname für die Guanin-Desaminase
 Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie von Bund, Bundesländern und Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung
 Gesellschaft für Dienste im Alter mbH (GDA), soziales Dienstleistungsunternehmen 
 Gesellschaft für Dienste im Alter, vormals Gemeinschaft Deutsche Altenhilfe
 Gemeinschaft Deutscher Automobilfabriken
 Gesamtverband der Aluminiumindustrie
 Gesundheitsdienstanbieter (ELGA-GDA)
 Gewerkschaftsbund der Angestellten, von 1920 bis 1933 Dachverband liberaler Angestellten-Gewerkschaften
 Golden Disk Awards, die sogenannten K-Pop-Grammys
 Great Deluge Algorithm, engl., siehe Sintflutalgorithmus 
 Guideline Daily Amount, engl., dt. Richtwert für die Tageszufuhr (von Energie sowie bestimmter Stoffe in Nahrungsmitteln)
 Powiat Gdański in der Woiwodschaft Pommern (Kfz-Kennzeichen)
 Gounda Airport (IATA-Code), ehemaliges Landefeld in Bamingui-Bangoran, Zentralafrikanische Republik

gda steht für:
 Gade Lohar (indisch, auf pakistanisch: Loarki; ISO-639-3-Code; Duplikatcode zu [lrk]), eine der Varietäten der Dialektgruppe Rajasthani in Indien und Pakistan

Abkürzung